

Personnalités 
 Adam Morrison (1984-), joueur de basket-ball américain ;
 Allie Morrison (1904-1966), lutteur américain.
 Andrew Amers-Morrison (19?-), entraîneur de football britannique.
 Arthur Morrison (1863-1945), écrivain et nouvelliste britannique, auteur de roman policier.
 Bernice Morrison (1856-1947), philanthrope américaine. 
 
 Brendan Morrison (1975-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Carla Morrison (1986-), auteure-compositrice-interprète mexicaine.
 Catriona Morrison (1977-), triathlète et duathlète écossaise.
 Clinton Morrison (1979-), footballeur irlandais.
 Conor Morrison (né en 1989), joueur professionnel canadien et allemand de hockey sur glace.
 Cynthia Mamle Morrison (née en 1964), femme politique ghanéenne.
 Daniel Gerard Morrison (1953-), personnalité politique britannique.
  (1940-)
  (1955-)
 Dean Morrison (1980-), surfeur australien.
 Denny Morrison (1985-), patineur canadien.
 
 Dorothy Morrison (1919-2017), actrice américaine.
 Ed Morrison (1951-), arbitre de rugby à XV anglais.
 Ernie Morrison Sr. (1892-1971), acteur américain.
 Ernie Morrison (1912-1989), acteur américain.
 Fred Morrison (1963), joueur de cornemuse écossais.
 
 Graeme Morrison (1982-), joueur de rugby à XV écossais.
 Grant Morrison (1960-), scénariste de comics écossais.
 Hedda Morrison (1908-1991), photographe allemande.
 Herbert Morrison (1888-1965), personnalité politique britannique.
 Herbert Morrison (1905-1989), journaliste américain.
  
 Iain Morrison (1962-), joueur de rugby à XV écossais.
 
 
 Jasper Morrison (1959-), un designer anglais.
 Jennifer Morrison (1979-), actrice américaine.
 Jeff Morrison (1979-), joueur de tennis américain.
 Jessica Morrison (1992-), rameuse australienne.
 Jim Morrison (1943-1971), chanteur des Doors.
 Jim Morrison (1942-), catcheur et manager de catch américain.
 Jo Morrison (19?-), harpiste celtique américaine.
 Joe Morrison (1937-1989), joueur et entraineur américain de football américain.
 
 John Robert Morrison (1814-1843), fonctionnaire colonial britannique en Chine, et traducteur de la Bible en chinois.
 John William Morrison (1926-2000), diplomate britannique.
 Kerry-Leigh Morrison (2003-), plongeuse sud-africaine.
 Kevin Morrison (1949-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Kimberley Morrison (1987-), triathlète anglaise.
 Kirk Morrison (1982-), joueur américain de football américain.
 Lew Morrison (1948-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Logan Morrison (1987-), joueur américain de baseball.
 Marion Robert Morrison, vrai nom de John Wayne (1907-1979), acteur américain.
 Mark Morrison (1877-1945), joueur de rugby à XV écossais.
  (1963-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Mark Morrison, joueur de hockey sur glace irlandais.
 Matthew Morrison (1978-), acteur, danseur, chanteur américain.
 Melissa Morrison (1971-), athlète américaine.
 Michael Morrison (1979-), joueur américain de hockey sur glace.
 Michael Morrison (1988-), footballeur anglais.
 Michael Anthony Morrison (1934-2003), dont le pseudonyme est Michael Wayne (fils de John), acteur et producteur américain.
 Natasha Morrison (1992-), athlète jamaïcaine.
 Norman Morrison (1933-1965), quaker américain.
 Patricia Morrison (1962-), bassiste et chanteuse américaine.
 Paul Morrison (1944-), réalisateur britannique.
 Pete Morrison (1890-1973), acteur américain.
 Peter Morrison (1944-1995), homme politique britannique.
 Philip Morrison (1915-2005), astrophysicien américain.
 Philip Crosbie Morrison (1900-1958), naturaliste australien. 
 Rachel Morrison (1978-), directrice de la photographie américaine.
 Ravel Morrison (1993-), footballeur anglais.
 
 Sara Morrison (1934-), femme politique britannique.
 Sean Morrison (1991-), footballeur anglais. 
 Seth Morrison (1988-), guitariste américain.
 
 Shelley Morrison (1936-2019), actrice américaine.
 Sophia Morrison (1859-1917), écrivaine mannoise.
 Sterling Morrison (1942-1995), guitariste du groupe The Velvet Underground.
 Sybil Morrison (1893-1984), pacifiste et suffragette britannique.
 Temuera Morrison (1960-), acteur néo-zélandais.
 Timothy Morrison, trompettiste américain.
 Tommy Morrison (1969-), acteur américain.
 Toni Morrison (1931-2019), écrivain américain Prix Nobel de littérature en 1993.
 Van Morrison (1945-), auteur-compositeur nord-irlandais.
 Walter Frederick Morrison (1920-2010), entrepreneur et inventeur américain.
 
 William Shepherd Morrison (1893-1961), personnalité politique australienne. 
 Ziomara Morrison (1989-), joueuse chilienne de basket-ball.

Personnalité fictive 
 Morrison : personnage de la série d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude

Toponymie 
 Alexander Morrison National Park est un parc national australien.
 Morrison (Colorado)
 Morrison (Illinois)
 Morrison (Iowa)
 Morrison (Missouri)
 Morrison (Oklahoma)
 Morrison (Tennessee)
 Morrison (Wisconsin)
 Comté de Morrison dans le Minnesota,

Voir aussi 
 Morrison, cratère sur Mercure.
 (2410) Morrison, un astéroïde.
 , un clan écossais.
 Morrisons, une chaîne de supermarchés du Royaume-Uni.
 Morrison Hotel, un gratte-ciel à Chicago.
 Morrison Hotel, un album des Doors.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais